Кубок независимости Армении по футболу сезона-1996/97 — 6-й розыгрыш национального Кубка среди 24 клубов Высшей и Первой лиги.

Турнир начался с 1/16 финала 1 октября 1996 года и завершился 28 мая 1997 года. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Пюник» (Ереван) стартовал с 1/8 финала.

Результаты

1/16 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и далее победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 1 и 2 октября 1996 года.

Ответные матчи прошли 9 и 10 октября 1996 года.

 неготовность стадиона «Сапфира».

1/8 финала 
Первые матчи прошли 19, 20 октября и 2 ноября 1996 года.

 из-за беспорядков матч был прерван на 87-й минуте при счёте 1:1. Победа в 1/8 финала присуждена ЦСКА.

Ответные матчи прошли 2, 3 и 14 ноября 1996 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 26 марта 1997 года.

 отказ (в 1997 году ЦСКА был расформирован).

Ответные матчи прошли 8 апреля 1997 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 13 мая 1997 года.

Ответные матчи прошли 18 мая 1997 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 1996/1997
 Первая лига Армении по футболу 1996/1997

Ссылки 
 Статистика на klisf.info
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на foot.dk 

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 1996 году
Спорт в Армении в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году
Спорт в Армении в 1997 году